Felipe I de Castilla, llamado «el Hermoso» (Brujas, 22 de julio de 1478-Burgos, 25 de septiembre de 1506), fue duque titular de Borgoña —como Felipe IV—, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda y Zelanda, Tirol y Artois, y señor de Amberes y Malinas, entre otras ciudades, entre 1482 y 1506, y rey iure uxoris de Castilla (1504-1506) por su matrimonio con Juana, hija y heredera de los Reyes Católicos después de la muerte de sus hermanos los infantes Juan e Isabel.

Biografía

Duque de Borgoña 

Primogénito de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de María de Borgoña, Felipe nació en Brujas, en el condado de Flandes (hoy Bélgica). En 1482, tras la muerte de su madre María de Borgoña, le sucedió en sus posesiones de Borgoña bajo la tutela de su padre. Se produjo un período de agitación, por lo que fue testigo de las hostilidades esporádicas principalmente entre las grandes ciudades de Flandes (especialmente Gante y Brujas) y los partidarios de Maximiliano.

Durante este interregno, Felipe se vio envuelto en los acontecimientos e incluso fue brevemente secuestrado en Brujas, como parte de la campaña de Flandes para apoyar sus demandas de mayor autonomía, que habían arrebatado a María de Borgoña, en un acuerdo conocido como el Blijde Inkomst o alegre entrada de 1477. A principios de la década de 1490, la crisis del interregno dio paso a un incómodo enfrentamiento, donde ni el apoyo de Francia para las ciudades de la Franc (Flandes), ni el apoyo del padre de Maximiliano Federico III resultaron decisivos. Ambas partes llegaron a un acuerdo en el tratado de Senlis en 1493, lo que mitigó la lucha de poder interna al aceptar ambas partes reconocer el siguiente año como príncipe a Felipe (de quince años de edad). Fue proclamado soberano de la Orden del Toisón de Oro a los seis años. En 1491, presidió el capítulo de Malinas; en 1501, el de Bruselas; y en 1505, el de Middelburg.

Su padre pactó su matrimonio con Juana de Castilla, la hija de los Reyes Católicos, en el marco de la Liga Santa que unió a la monarquía española con el Imperio, Inglaterra, Portugal, Nápoles, la república de Génova y el ducado de Milán contra las pretensiones hegemónicas de Francia en Italia (1495). Fue quien introdujo la casa de los Habsburgo en territorios de la actual España. El apelativo el Hermoso se lo dio el rey Luis XII de Francia. En 1501, Felipe y Juana viajaban hacia Castilla para ser jurados como príncipes de Asturias y se detuvieron en Blois. Allí el rey los recibió, y al verle exclamó: «He aquí un hermoso príncipe».

En 1494, Maximiliano renunció a su regencia en los términos del Tratado de Senlis y Felipe, de dieciséis años, se hizo cargo de la gobernación de las tierras de Borgoña él mismo, aunque en la práctica la autoridad se deriva de un consejo de notables de Borgoña. El 20 de octubre de 1496, se casó con la infanta Juana, hija del rey Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en Lier, Bélgica.

El matrimonio fue parte de una serie de alianzas familiares entre los Habsburgo y Trastámara destinadas a enfrentarse al creciente poder de Francia, que había aumentado considerablemente gracias a las políticas de Luis XI y la afirmación de éxito de poder real después de la guerra con la Liga del bien público. El asunto se hizo más urgente después de que Carlos VIII invadiera los territorios de la Corona de Aragón (conocida como la Primera Guerra de la Independencia).

La hermana de Felipe, Margarita, se casó con Juan, príncipe de Asturias, el único hijo de Isabel y Fernando y su sucesor a la corona unificada de Castilla y Aragón. La doble alianza no fue diseñada para permitir que los reinos españoles cayeran bajo el control de los Habsburgo. En el momento de su matrimonio con Felipe, Juana era la tercera en la línea de sucesión al trono, precedida por sus hermanos Juan e Isabel.

Como soberano de los principados feudales de los Países Bajos, fue un administrador competente y un soberano popular y amado, que supo conjugar los intereses de sus diversos territorios y demostró especial talento para plantear reformas y para dar tranquilidad y paz después de muchos años de convulsiones políticas.

Rey de Castilla 

Muertos los infantes castellano-aragoneses Juan (1497) e Isabel de Aragón (1498), así como el hijo de esta última, el infante Miguel de la Paz (1500), su esposa se convierte en heredera de Castilla y Aragón. Al morir la reina Isabel I (24 de noviembre de 1504), se planteó el problema de la sucesión en Castilla. Su marido, Fernando, proclamó a Juana reina de Castilla y tomó las riendas de la gobernación del reino, acogiéndose a la última voluntad de la reina Isabel.

Pero Felipe no estaba dispuesto a renunciar al poder y en la Concordia de Salamanca (1505) se acordó el gobierno conjunto de Felipe, Fernando el Católico y la propia Juana. La situación cambió con la llegada del matrimonio a la península ibérica, pues se manifestaron las malas relaciones entre el yerno (apoyado por la nobleza castellana) y el suegro, de modo que, por la Concordia de Villafáfila (1506), Fernando se retiró a Aragón y Felipe fue proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid con el nombre de Felipe I.

Entretanto, Juana supuestamente enloqueció, según algunos por los celos que le producían las infidelidades de su marido, hacia el que sentía un amor tan apasionado como poco correspondido. Aunque las Cortes reunidas en Valladolid se negaron a declarar la incapacidad de la reina Juana, Felipe «el Hermoso» ejerció el poder efectivo sin contar con ella. Tradicionalmente se le ha censurado por el favoritismo que demostró a sus coterráneos flamencos, así como por haber repartido dádivas y prebendas entre los nobles castellanos para buscar su apoyo. La figura que alcanzó mayor preeminencia en su breve etapa de gobierno (aunque no hasta el punto de poder considerársele un valido) fue un noble: Juan Manuel, señor de Belmonte.

Muerte 
Su muerte, acaecida en la burgalesa Casa del Cordón, fue tan súbita que corrió el rumor de que su suegro lo había envenenado. Según parece, se encontraba Felipe en Burgos el 16 de septiembre de 1506 jugando a la pelota en un lugar frío. Al día siguiente le sobrevino malestar, con alta fiebre que le continuó los días siguientes. El día 20 escupía sangre y fue sangrado por los médicos. Murió en la madrugada del 24 al 25 de septiembre de 1506, con tan solo veintiocho años.

A su muerte, el cardenal Cisneros asumió su primera regencia de la Corona de Castilla, a la espera de la llegada del rey Fernando. Su primogénito, Carlos, se encontró con una herencia grandiosa: los reinos de sus cuatro abuelos: Castilla, Aragón con sus dominios del Nuevo Mundo y en los Estados Italianos, los Países Bajos y la Alemania Imperial y otros títulos simbólicos, que lo convirtieron en uno de los más importantes monarcas que han existido.

Descendencia 

Del matrimonio con Juana I de Castilla nacieron seis hijos:

 Leonor (15 de noviembre de 1498-18 de febrero de 1558). Archiduquesa de Austria. Casada con el rey Manuel I de Portugal y, tras varios años de viudez, con Francisco I de Francia.
 Carlos (24 de febrero de 1500-21 de septiembre de 1558). Rey de España (1516-1556) y de Nápoles (1516-1554), bajo el nombre de Carlos I; y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1519-1558), bajo el nombre de Carlos V.
 Isabel (18 de julio de 1501-19 de enero de 1526). Archiduquesa de Austria. Casada con el rey Cristián II de Dinamarca.
 Fernando (10 de marzo de 1503-27 de julio de 1564). Archiduque de Austria, rey de Bohemia (1526-1564), de Hungría (1526-1538, 1540-1564) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1556-1564), casado con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.
 María (15 de septiembre de 1505-18 de octubre de 1558). Archiduquesa de Austria. Casada con Luis II Jagellón, rey de Hungría, Bohemia y Croacia.
 Catalina (14 de enero de 1507-12 de enero de 1578). Archiduquesa de Austria. Casada con el rey Juan III de Portugal.

Ancestros

Títulos 
 Duque titular de Borgoña como «Felipe IV» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Duque de Brabante y Lothier como «Felipe III» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Duque de Limburgo como «Felipe III» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Duque de Luxemburgo como «Felipe II» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Marqués de Namur como «Felipe V» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 conde palatino de Borgoña como «Felipe VI» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Conde de Artois como «Felipe VI» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Conde de Charolais como «Felipe III» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Conde de Flandes como «Felipe IV» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Conde de Henao como «Felipe II» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Conde de Holanda y de Zelanda como «Felipe II» (27 de marzo de 1482-25 de septiembre de 1506).
 Duque de Güeldres como «Felipe I» (27 de marzo de 1482-1492).
 Conde de Zutphen como «Felipe I» (27 de marzo de 1482-1492).
 Rey de la Corona de Castilla iure uxoris como «Felipe I» (12 de julio de 1506-25 de septiembre de 1506), englobando los títulos de rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Murcia, etc.

Filmografía

Véase también 
 Tabla cronológica de reinos de España

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia. Felipe I
 1501-1502, El viaje de Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla de Bruselas a Toledo (françès del s. XVI.)

Casa de Austria
Reyes de Castilla
Felipe 01
Felipe 01
Duques de Güeldres
Duques de la Baja Lotaringia
Margraves de Namur
Condes de Holanda
Condes de Artois
Condes de Borgoña
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro
Sepultados en la Capilla Real de Granada
Viajeros del siglo XV por España
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Felipe 01
Nacidos en Brujas
Fallecidos en Burgos